Gaspar kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Gaspar (ort), Santa Catarina, 
 Gaspar (kommun), Santa Catarina, 

Robotskapade Brasilienförgreningar